Эйб:

 Эйб, Альбрехт фон — немецкий гуманист, священник и писатель XV века.
 Эйб, Людвиг (1417—1502) — франконский рыцарь, старший брат Альбрехта фон Эйба.

См. также 
 Эб () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

Примечания